George Connor –  giocatore di football americano statunitense
George Connor – pilota automobilistico statunitense